

Sigle 
 LOV – List Of Values, Lista esclusiva dei valori che possono popolare un campo di un record in un Database.

Codici 
 LOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monclova (Messico)